Konstantyn I Wielki – rzymski cesarz 306–337
 Konstantyn I – patriarcha Konstantynopola 675–677
 Konstantyn I – król Szkotów i Piktów 862–877
 Konstantyn I Grecki – król Grecji 1913–1917 i 1920–1922